Волуяк може да се отнася за:

 Волуяк, село в България;
 Волуяк, планина в Босна и Херцеговина;
 Волуяк, връх в Косово;